Los Altos – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León.
Los Altos – stato scomparso appartenente alle Province Unite dell'America Centrale, ora il suo territorio è diviso tra il Guatemala e lo Stato messicano del Chiapas.
Los Altos – Città argentina della provincia di Catamarca.
Los Altos – Città argentina della provincia di Córdoba.
Los Altos – Città messicana dello Stato di Tamaulipas.
Los Altos – Città messicana dello Stato di Veracruz.
Los Altos – Città degli USA, sita nello Stato della California.
Los Altos Hills – Città degli USA, sita nello Stato della California.